Вячеслав Михайлович Лещук (; ) — советский футболист, защитник, полузащитник, украинский футбольный функционер и тренер. Мастер спорта СССР (с 1974 г.).

Воспитанник ДЮСШ Белгорода-Днестровского, первый тренер — Э. Штейнберг. В 1969—1970 годах играл в дубле одесского «Черноморца». Армейскую службу проходил в рядах «Динамо» Хмельницкий во второй лиге в 1971—1972 годах. Оставшуюся карьеру провёл в «Черноморце» (1973—1983), с которым связал свою дальнейшую спортивную судьбу: с августа 1983 по 1985 и с 1989 по 1991 был начальником команды, в 1992—1995 — президентом. С 2008 — спортивный директор и тренер.

Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1979.

Окончил юридический факультет Одесского государственного университета имени Мечникова. В 1986—1988 годах работал на судах ЧМП помощником капитана. С 1995 года работает в представительстве иностранной компании.

13 сентября 2014 г. на аллее славы ФК «Черноморец» (Одесса) были открыты четыре новые именные плиты, одна из которых посвящена Вячеславу Лещуку.

Семья 
Сын Вадим также стал профессиональным футболистом

Достижения 
 В составе одесского «Черноморца» бронзовый призёр чемпионата СССР 1974 года.
 В 1978 году вошёл в список 33 лучших футболистов СССР под № 3.
 В составе сборной УССР в 1979 году стал бронзовым призёром Спартакиады народов СССР.
 В  (4x): 1974, 1975, 1977, 1978.

Литература 
 Усатюк Ю. И. «Отлитые в бронзе». — Одесса: ВМВ, 2014. — с. 368., ил. ISBN 978-966-413-496-2

Примечания 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Выпускники Одесского университета